Angélica Fuentes puede referirse a las siguientes personas:
 Angélica Fuentes, una navegante y piloto de rallies mexicana.
 María Angélica Fuentes, una abogada y política chilena.
 Angélica Fuentes Téllez, una empresaria mexicana.